Flaga Syberii nie ma oficjalnego statusu. Symbolika flagi jest używana na niektórych flagach jednostek administracyjnych regionu, a także przez wiele ruchów politycznych i organizacji, które wyznają nie tylko poglądy autonomistyczne i separatystyczne. Na przykład Międzyregionalnego Stowarzyszenia „Umowa Syberyjska”

Opis flagi 
Flaga jest tkaniną w kolorach białym i zielonym. Istnieją poziome i ukośne wersje flagi, a sposoby rozmieszczania białych i zielonych części od dołu i od góry są różne. Na fladze można umieścić różne logotypy i emblematy, na przykład jeden z projektów przewiduje lokalizację kilku pięcioramiennych gwiazd symbolizujących regiony Syberii (takich jak flaga USA).

Historia 
Pierwsze symbole, z którymi można utożsamiać Syberię to tamgi chana Jedigera z chanatu Syberyjskiego. W różnych wersjach, przedstawione są dwa sobole. Ta sama para soboli została następnie użyta jako herb Gubernatorstwa Syberii jako część Rosji, tarcza herbu syberyjskiego została umieszczona na jednym ze skrzydeł orła dwugłowego na herbie Imperium Rosyjskiego. Kolory symboliki chanatu syberyjskiego nie są znane, ponieważ pieczęcie dotarwały do naszych czasów jedynie na wosku.

Biało-zielona flaga z dwoma równymi poziomymi paskami pojawia się po raz pierwszy w 1853, jako flaga syberyjskiej społeczności studenckiej Uniwersytetu w Kazaniu.

5 sierpnia 1917 r. odbyła się konferencja syberyjskich organizacji publicznych zwołana przez obwód. Flaga z następującym opisem została jednogłośnie zatwierdzona na tym forum:

„Narodowa flaga Syberii to połączenie 2 kolorów: białego i zielonego. Kolor biały oznacza śnieg syberyjski, zielony oznacza tajga syberyjską. W kształcie flaga jest prostokątem, który jest podzielony na dwie części, z przekątną łączącą lewy górny róg z prawym dolnym rogiem, górna część jest zielona, dolna biała ”. 

W grudniu 1917 r. Zwołano nadzwyczajny kongres regionalny na Syberii, który ogłosił utworzenie „autonomicznej potęgi regionalnej” na Syberii i potwierdził rezolucję Konferencji w sprawie flagi syberyjskiej.

28 stycznia 1918 r. Wybrano rząd syberyjski, w imieniu którego działało wiele antybolszewickich organizacji wojskowych i politycznych, które pokazały się pod biało-zieloną flagą podczas powstania w maju - czerwcu 1918 r. Ta sama flaga została podniesiona na budynki rządowe, a także stał się sztandarem Armii syberyjskiej Aleksieja Griszyna-Ałmazowa, Anatolija Piepielajewa, Pawieła Iwanowa-Rinowa i innych (ze złotym krzyżem nałożony na nią).

3 listopada 1918 r. Tymczasowy rząd syberyjski przestał istnieć. Nadal jednak stosowano biało-zieloną symbolikę. Na przykład 27 czerwca 1919 r. Aleksandr Kołczak ustanowił Order Wyzwolenia Syberii.

Linki Zewnętrzne 
https://web.archive.org/web/20131028070151/http://gazeta.babr.ru/?IDE=85288

https://zaimka.ru/zhuravlev-state-symbols/
Flagi
Syberia
Historia Syberii